Свобо́дненський райо́н () — адміністративна одиниця Росії, Амурська область. До складу району входять 23 сільських поселення, до складу яких входить 42 населені пункти. Адміністративний центр — місто Свободний.

Історія 

Під час громадянської війни в Росії на території району у 1920 році діяв український повстанський загін, у 1921 — відбулися зіткнення між корейськими повстанськими загонами та військами Далекосхідної республіки. В районі була розміщена 27 дивізія ракетних військ, на базі якої у 1996 був відкритий космодром Свободний. Останній був розформований у 2007 році задля спорудження на його базі більшого цивільного космодрому Восточний.

Склад района 
9 листопада 2011 року Усть-Перська сільрада увійшла до складу Дмитриєвської сільради.

В Свободненському районі 41 населений пункт у складі 15 сільських поселень:

Примітки

Посилання 
 

 
Райони Амурської області